Lovas Miklós (1931–2019) csillagász
Lovas Miklós (1959–) síelő, síugró